Rio Buta (Jiu) - um rio da Romênia afluente do Rio Jiul de Vest
Rio Buta (Lotru) - um rio da Romênia afluente do Rio Lotru
Ou ainda:
Rio Buta Mică - um rio da Romênia afluente do Rio Buta

Desambiguação